Torri kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torri di Quartesolo, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Torri del Benaco, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Torri (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Imperia, 
 Torri (ort i Italien, Toscana), Province of Florence, 
 Torri (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ravenna, 
 Torri (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Torri, Arcugnano – kommunhuvudort i Arcugnano, Veneto, Provincia di Vicenza

Robotskapade Italienförgreningar